Дави́д Ви́кторович Гегеши́дзе (; ) — советский и грузинский философ и религиовед, специалист по вопросам современных религиозных отношений, истории Грузинской православной церкви, проблемам взаимоотношений научных знаний и религиозной веры, происхождения религиозного сектантства. Доктор философских наук, профессор. Один из авторов словарей «Атеистического словаря», «Православие: словарь атеиста» и энциклопедии «Отечественная история: В 5 т.».

Биография 

Родился 1 января 1935 года в Багдати.

В 1957 году окончил философский факультет Тбилисского государственного университета.

Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук.

В 1981 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Современное грузинское православие: эволюция социально-политической ориентации» (специальность 09.00.06 — научный атеизм).

Был доцентом кафедры марксистской философии, а в 1985—1995 годах — профессором и заведующим (с 1986 года) кафедрой общественных наук Тбилисского государственного медицинского университета.

В 1985 году присвоено учёное звание профессора.

С 1995 года член Академии педагогических наук Грузии.

Научные труды

Монографии 

 на русском языке

 Гегешидзе Д. В. Грузинское православие и современность. — Тбилиси: о-во "Знание" ГССР, 1976. — 32 с. 27400 экз.
 Современная идеологическая борьба и религия: (Сборник методических писем в помощь лектору) / О-во «Знание» ГССР; Сост. Д. Гегешидзе, Т. Менабдишвили, . — Тбилиси: о-во «Знание» ГССР, 1977. — 67 с. 300 экз.
 Гегешидзе Д. В. Критика тейаровской концепции взаимоотношений науки и религии. — Тбилиси: Мецниереба, 1981. — 78 с.
 Гегешидзе Д. В. Атеизм, религия, современность. — Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1982. — 183 с.
 Гегешидзе Д. В. Модернизм в деятельности современной грузинской церкви. — Тбилиси: о-во "Знание" ГССР, 1983. — 32 с. 36500 экз. 
 Гегешидзе Д. В. Критика буржуазно-клерикальной фальсификации положения религии и церкви в Грузии. — Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1986. — 133 с.
 Гегешидзе Д. В. Новые тенденции в деятельности и идеологии современного сектантства. — Тбилиси: О-во "Знание" ГССР, 1986. — 32 с. (В помощь лектору. О-во "Знание" ГССР; № 23; Знания-народу).
 Гегешидзе Д. В.,  Политология: (Объект, предмет, задачи, проблемы) / Правл. о-ва "Цодна" им. И. Чавчавадзе Респ. Грузия. — Тбилиси : О-во "Цодна" Респ. Грузия, 1991. — 62 с. ISBN 5-89512-081-4
 Гегешидзе Д. В. Беседа по вопросам атеизма и религии. — Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1988. — 162 с. ISBN 5-529-00247-1

 на грузинском языке

 გეგეშიძე დ. მისტიციზმის რელიგიური არსი. — თბილისი: , 1971. — 87 с. 2000 экз.
 გეგეშიძე დ. დიდი კონფლიქტი. მეცნიერების და რელიგიის შერიგების თეორიისა და გამოცდილების კრიტიკა. თბილისი, 1973. 135 გვ. (Гегешидзе Д. В. Большой конфликт. Кри- тика теории и опыта примирения науки и религии. Тбилиси, 1973. 135 с.) 
 გეგეშიძე დ. სამედიცინო დეონტოლოგიიდან ეთიკურ მედიცინამდე–ბიოეთიკამდე თბილისი, 1996. 56 გვ.
 გეგეშიძე დ. ბიოეთიკა. თბილისი: "ლეგა", 2001. 400 გვ.
 გეგეშიძე დ. ნარკომანია. შიდსი. ჰეპატიტები. თბილისი: შპს "მედინსერვი", 2003. 48 გვ.
 გეგეშიძე, დ.  ევთანაზია — მოწყალება თუ დანაშაული ?! თბილისი: გამომცემლობა "ლეგა", 2003. 48 გვ.

Статьи 

 на русском языке

 Гегешидзе Д. В. Православие в Грузии: история и современные тенденции. // «Наука и религия». 1972. № 6. С. 44—47.
 
 Гегешидзе Д. В., Папуашвили Т. Т. Роль я значение журнала "Мебрдзолл атеисти" в проводимой в Грузия научно-атеистической работе (1937-1941 гг.). //  Вопросы истории религии и атеизма в Грузии. Тб., 1980. С. 46-68
 Гегешидзе Д. В. Морально-психологическая обстановка и религиозность населения. // Коммунист Грузии. 1984. № 6. С. 59—63.
  

 на грузинском языке

 გეგეშიძე დ. ვ. ანტონ ფურცელაძე მავნე ტრადიციებისა და ცრურწმენის შესახებ. // რელიგიის ისტორიისა და ათეიზმის ისტორიის საკითხები. პრინცი თბილისი, 1983. გვ 36-40 (Гегешидзе Д. В. Антон Пурцеладзе о вредных традициях и суевериях // Вопросы истории религии и атеизма. Кн. Тбилиси, 1983. С. 36—40)

Награды 

 Заслуженный работник высшей школы Грузии (1982)

Примечания

Литература 

 

Авторы энциклопедий и словарей
Религиоведы СССР
Религиоведы Грузии
Философы СССР
Философы Грузии
Выпускники Тбилисского государственного университета
Преподаватели Тбилисского медицинского университета
Преподаватели вузов Тбилиси